al-Burajmi (  ) je ománský guvernorát situovaný na severozápadě země. Na východě hraničí s guvernorátem Severní al-Batína, na jihu s ad-Zahíra a na západě a severu se Spojenými arabskými emiráty. Správním městem je al-Burajmi. Guvernorát se dále dělí na tři vilájety, jimiž jsou al-Burajmi, Mahzá a al-Sinajna, který byl vytvořen ze dvou předchozích. Guvernorát al-Burajmi z částí regionu ad-Zahíra. V roce 2014 obývalo jeho území 99 836 lidí.

Odkazy

Reference

Související články 
 Administrativní dělení Ománu
 Omán

Burajmi